Okręty US Navy o nazwie USS  "Signal":
 Pierwszy  był kanonierką. W służbie w latach 1862-64.
 Drugi  był tankowcem. W służbie w latach  1944-46.

Signal